Mihail Talgatovics Gyevjatyjarov (1959) olimpiai bajnok szovjet sífutó
 Mihail Mihajlovics Gyevjatyjarov (1985) orosz sífutó, olimpikon, előbbinek a fia